Сборная Кипра по футболу — представляет Кипр на международных футбольных турнирах и товарищеских встречах. Управляющая организация — Кипрская федерация футбола. Сборная ещё ни разу не участвовала в финальных стадиях чемпионатов мира или Европы, однако каждый год в феврале она участвует в Кубке Кипрской футбольной ассоциации, соревнуясь с представителями разных стран.

По состоянию на 21 октября 2021 года сборная в рейтинге ФИФА занимает 103-е место, а в рейтинге УЕФА на 11 октября 2017 года — 37-е.

История выступлений 

Первый официальный матч киприоты должны были провести против Израиля в рамках отборочного турнира к ЧМ-1958, однако киприоты не получили визы Израиля и не прилетели туда, поэтому им было засчитано техническое поражение. В 1960 году Кипр всё-таки провёл две встречи против Израиля, но ни в одной из них не удалось одержать победу — 1:1 и 1:6. Официально отборочные матчи для чемпионатов мира и Европы Кипр проводит с 1960 года. В течение долгого времени команда не выигрывала в официальных матчах отбора на чемпионат мира. Первая победа была зафиксирована только 14 февраля 1973 года. Тогда Кипр одержал первую победу в отборе к ЧМ над Северной Ирландией. При этом выступления в отборах на чемпионаты мира были куда менее успешными, чем в отборах на чемпионаты Европы.

Первый официальный матч в рамках отбора на Евро островная дружина провела 3 декабря 1966 года в Никосии против Румынии и с разгромом уступили — 1:5. Следующие четыре матча Кипр тоже проиграл и только 17 февраля 1968 года победил швейцарскую сборную 2:1. После «чёрной серии» из 14 проигранных матчей в Лимасоле киприоты добились ничьей с румынами — счёт 1:1. Следующее очко киприоты наберут только 12 февраля 1983 года, сыграв вничью с чемпионами мира — сборной Италии. В конце 1980-х годов команду постиг серьёзный кризис — в отборе на Евро-1988 киприоты смогли взять только одно очко, сыграв в Гданьске нулевую ничью против поляков, хотя в 1988 году сенсационно сыграл вничью с экс-чемпионами Европы, Францией.

Ещё через семь лет Кипр провёл один из лучших отборочных циклов в своей истории — отбор на чемпионат мира в США. Тогда в активе у Кипра оказалось целых 5 очков: по 2 очка по тем меркам давалось за победу, и две победы были одержаны над сборной Фарерских островов. Также в активе 1 очко за ничью против тогдашней сборной Чехословакии. 16 ноября 1994 года киприоты в рамках отбора на чемпионат Европы 1996 года одержали победу над Арменией со счётом 2:0. Тот цикл был более-менее удачным, так как киприоты сыграли вничью с Данией, Македонией, Бельгией и той же Арменией.

Перед чемпионатом мира 1998 года у Кипра был зафиксирован более крупный результат: две победы над Люксембургом, победа над первым официальным противником в истории — Израилем — и сенсационная ничья с Россией, причём эта потеря очков стоила россиянам первого места в группе и выхода на чемпионат мира 1998 года. Однако по ходу турнира у команды сменился тренер из-за скандала — после проигрыша Болгарии 1:3 команду  обвинили в умышленной «сдаче» матча, поскольку игроки якобы ставили на проигрыш своей команды. Михаэлидис ушёл в отставку, а его сменил Ставрос Пападопулос, при котором Кипр и взял очки в игре с Россией.

В отборе на Евро-2000 киприоты снова отметились: 5 сентября 1998 года в Никосии они сокрушили грозную Испанию. Счёт в той встрече был 3:2, причём испанцы даже не смогли сравнять счёт. Голы в той встрече забивали киприот Панайотис Энгомитис и натурализованные югославы Синиша Гогич и Миленко Шполярич. У испанцев хватило ответить только ударами Рауля и Фернандо Морьентеса. После той встречи был уволен тренер «красной фурии», которого обвинили в провале на чемпионате мира 1998 года. В последнем туре сборная Кипра, не сумев обыграть в гостях Австрию, упустила шанс войти в стыковые матчи Евро-2000 со второго места.

В отборе на чемпионат мира 2002 года Кипр в какой-то момент теоретически претендовать на выход в финальную часть первенства мира в Корее и Японии, но набрал всего 8 очков, оба раза обыграв слабую Андорру и дважды сыграв вничью с эстонцами. Самый реальный шанс квалифицироваться на чемпионат Европы был в отборочном цикле 2004 года. Тогда болельщики сборной надеялись, что она займёт хотя бы второе место, учитывая уровень соперников — Франция и Словения серьёзно испортили свою репутацию после провального мундиаля 2002 года, а Израиль и Мальта были проходимыми противниками. Перед последним туром у Кипра была реальная возможность вырвать второе место у словенцев, однако сил не хватило.

Пройти на чемпионат мира в Германии у киприотов мыслей и не было — очки киприоты набрали лишь на Фарерах, остальные матчи были проиграны без шансов. В отборе на Евро-2008 у киприотов не было ни единого шанса, поскольку первые два места заняли Чехия и Германия. Единственным светлым пятном стали победы над Уэльсом и Ирландией, причём Ирландия проиграла с крупным счётом 2:5. На тот момент Кипр был всего лишь 103-й командой в рейтинге ФИФА, а поражение от этой слабой команды вынудило Стива Стонтона покинуть пост наставника «парней в зелёном».

О первенстве мира в ЮАР также можно было уже забыть, так как в матчах с командами, занявшими первые три места, Кипр не взял ни одного результативного балла. В отборочном цикле Евро-2012 Кипр запомнился только результативной ничьёй со счётом 4:4 против сборной Португалии, что стоило команде с Пиренейского полуострова первого места в группе — на 60-й минуте португальцы вышли вперёд 4:3, но на 89-й минуте киприоты спаслись. Сборная Кипра была близка к выходу на чемпионат Европы 2016 года: благодаря победам над Боснией и Герцеговиной и Израилем в гостях в последнем туре ей нужно было всего лишь обыграть у себя дома Боснию и Герцеговину, чтобы занять спасительное третье место в группе и отправиться в стыковые матчи, однако поражение оставило киприотов без Евро.

В Лиге наций УЕФА 2018/2019 Кипр устоял в Лиге C, отобрав очки у Словении (ничья 1:1 и победа 2:1).
Сборная Кипра в 9 матчах в Лиге Наций выиграла всего 1 матч и пропустила 19 голов, забив всего 3 мяча. После поражения от сборной России со счётом 6-0, главный тренер был отправлен в отставку.

Состав 
Следующие игроки были вызваны в состав сборной главным тренером Никосом Костеноглу для участия в матчах Лиги наций УЕФА 2022/2023 против сборной Косова (2 июня 2022), сборной Северной Ирландии (5 июня 2022), сборной Греции (9 июня 2022) и сборной Северной Ирландии (12 июня 2022).
 Игры и голы приведены по состоянию на 2 июня 2022 года

Форма 
Традиционные цвета сборной Кипра — синий (домашняя форма) и белый (гостевая форма).

Поставщики

Домашняя

Гостевая

Примечания

Ссылки 
 Сайт Кипрской федерации футбола
 Сборная Кипра на сайте ФИФА

Кипр